Wszechświat – kosmos w astronomii
 kosmos w filozofii
 Kosmos (filozofia starożytna)
 przestrzeń kosmiczna
 Kosmos – 5-tomowe dzieło Aleksandra von Humboldta
 Kosmos – powieść Witolda Gombrowicza
 Kosmos – książka amerykańskiego astronoma Carla Sagana
 Kosmos – kanadyjski film z 1996 (sześć segmentów, w tym w reżyserii Denisa Villeneuve’a
 Kosmos – francuski film z 2015 w reżyserii Andrzeja Żuławskiego, ekranizacja prozy Gombrowicza
 Kosmos – singel Skubasa
 Kosmos – radziecko-rosyjski system nazewnictwa satelitów wojskowych
 Kosmos – rodzina radzieckich rakiet nośnych
 kosmos – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 „Kosmos” – czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, o pełnej nazwie: Kosmos: Problemy Nauk Biologicznych
 Kosmos – rosyjskie linie lotnicze